Příjmení Prokeš, přechýleně Prokešová, je jinou variantou jména Prokop a nosí jej tyto osobnosti:

mužský tvar
 Antonín Prokeš (1896–?) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSL
 Felix Prokeš (1913–1982) – (Felix J. Porges) český právník a autor kabaretu „Smějte se s námi“, který vznikl během druhé světové války v roce 1944 v terezínském ghettu
 Hynek Prokeš (* 1986) – český fotbalový útočník
 Jan Prokeš – více osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Prokeš (1895–1951) – český historik a archivář
 Jiří Prokeš (* 1942) – český fotbalový brankář
 Josef Prokeš – více osobností, viz rozcestník
 Jozef Prokeš (* 1950) – slovenský politik, poslanec SNR a NR SR, předseda SNS
 Ladislav Prokeš (1884–1966) – český šachový mistr a publicista
 Ladislav Prokeš (1905) (1905–1972) – český pedagog, malíř a spisovatel
 Pavel Prokeš (* 1956) - český hokejista
 Tomáš Prokeš (* 1970) – český a československý orientační běžec
 Zdeněk Prokeš – více osobností, viz rozcestník

ženský tvar
 Karla Prokšová, rozená Prokešová, provdaná Geussová (1885–1971) – česká prozaička a dramatička čerpající především z Hané
 Katarína Prokešová (* 1976) – slovenská reprezentantka ve skocích na trampolíně
 Viera Prokešová (1957–2008) – slovenská básnířka, esejistka, literární vědkyně a překladatelka

podobná příjmení
 Prokš 
 Prošek

Související články 
 Prokop – mužské křestní jméno
 Prokop (příjmení) – české příjmení

Česká příjmení
Slovenská příjmení